Ел Сартенехо има више значења:

 Ел Сартенехо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сартенехо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сартенехо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику